Unterfahrt bezeichnet

 eine unter einer erhöhten Außentreppe eines Hauses angelegte Zufahrtsmöglichkeit mit Kutschen oder Kraftfahrzeugen → Unterfahrt (Architektur)
 die Höhendifferenz einer Aufzugsanlage, die beim Halt in der Abwärtsbewegung gegenüber der Niveaugleiche entstehen kann
 einen Münchner Jazzclub → Jazzclub Unterfahrt